Pułki artylerii noszące numer „7”:

Polskie:
 7 Pułk Artylerii Polowej (1918–1919) → 1 Pułk Artylerii Polowej Legionów
 7 Pułk Artylerii Polowej (1919–1931) → 7 Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 7 Pułk Artylerii Polowej (1919) → 113 Pułk Kresowy Artylerii Polowej (1919–1920) → 18 Pułk Artylerii Polowej
 7 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921–1939)
 7 Pułk Artylerii Lekkiej (1942–1943) → 7 Pułk Artylerii Konnej (1943–1947)
 7 Pułk Artylerii Ciężkiej (1942) → 11 Pułk Artylerii Ciężkiej
 7 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1942–1947)
 7 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1942–1947)
 7 Pułk Artylerii Haubic (1944–1945)

Austro-węgierskie:
 7 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 1 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885-1893) → 10 Pułk Artylerii Korpuśnej (1894–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 10
 7 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885-1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 7 (1908–1916)
 7 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 7 (1908–1916) → Pułk Haubic Polowych Nr 28 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 128 (1918)
 38 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 38 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 7 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 7 (1918)
 Pułk Artylerii Polowej Nr 7 K (1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 7
 Batalion Artylerii Fortecznej Nr 8 (1913–1916) → Pułk Artylerii Fortecznej Nr 7 (1916–1918)
 Pułk Artylerii Ciężkiej Nr 7 (1918)